Wassenbach ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Wassenbach (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wassenbach, Wosseletz, Woseletz, oder Wosoletz, deutsche Namen der Gemeinde Oselce, Plzeň-jih (dt. Bezirk Pilsen-Süd), Plzeňský kraj (dt. Pilsner Region), Tschechien 

Siehe auch:
 Wasenbach